Der Tschechoslowakische Nationalausschuss bezeichnet:
 tschechisch Svatováclavský výbor roku 1848 (deutsch Ausschuss des Hl. Wenzel des Jahres 1848), eine 1848 gebildete parlamentarische Versammlung in Prag, siehe Nationalausschuss (1848)
 tschechisch Národní výbor československý, das erste Parlament der Tschechoslowakei 1918, siehe Tschechoslowakischer Nationalausschuss (1918)
 tschechisch Československý národní výbor, das höchste Organ des tschechoslowakischen Widerstands 1939–1940 in Paris und anschließend in London
 ein 1939 in den USA gebildetes Organ zur Unterstützung des tschechoslowakischen Widerstands, siehe Tschechoslowakischer Nationalausschuss (USA)